

Patronyme 
C. S. Forester (1899-1966), un écrivain britannique.
John Forester (1929-2020), un ingénieur industriel américain spécialisé dans les questions de politique cyclable. Fils du précédent.

Autres 
Le Subaru Forester est un SUV de Subaru lancé en 1997.
Le Forester Pass est un col de montagne, situé dans la Sierra Nevada.
Forester est une communauté non incorporée d'Alabama (États-Unis).

Homonymie de patronyme